NGC 7419 (OCL 250) est un amas ouvert située à  de la Terre dans la constellation de Céphée. Il a été découvert le  par William Herschel.

L'amas compte un nombre anormalement bas de supergéantes bleues.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Association stellaire
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 
 
 

7419
Amas ouvert
Constellation de Céphée
Objet céleste découvert en 1787